Аметьєво (станція метро) —- станція Казанського метрополітену.
 Аметьєво (електродепо) —- електродепо Казанського метрополітену.
 Метро Аметьєво (платформа) —- пасажирська залізнична платформа Казанського відділення Горьківської залізниці на території Казані.